Alcorn State University podría referirse a:

 Universidad Estatal de Alcorn, una universidad en Alcorn.
 Alcorn State University (Misisipi), un lugar designado por el censo.